Путя́та:

 Путята (тысяцкий) — тысяцкий киевского великого князя Владимира Святославича.
 Путята Вышатич — киевский воевода.

Фамилия 
Путята — дворянский род.

 Путята, Александр Дмитриевич (1828—1899) — русский астроном и математик.
 Путята, Василий Иванович (1780—1843) — генерал-кригс-комиссар.
 Владимир (Путята) (в миру Всеволод Владимирович Путята; 1869—1931) — епископ Русской православной церкви, затем обновленческой и григорианской церквей.
 Виктор (Путята) (в миру Владимир Александрович Путята; 1869—1937) — епископ обновленческой церкви.
 
 Путята, Михаил Михайлович (1873—1937) — Георгиевский кавалер (8.10.1915), полковник артиллерии; затем — актёр передвижного театра.
 Путята, Николай Васильевич (1802—1877) — действительный статский советник, литературный деятель.

См. также 
 Путятин